Lusti kan syfta på följande platser:

Estland 

 Lusti, Valgamaa, en by i Karula kommun i landskapet Valgamaa, 
 Lusti, Võrumaa, en by i Antsla kommun i landskapet Võrumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar